Michael hace referencia a varios artículos:

Nombres 
 Michael, nombre de pila de varón, equivalente a Miguel.

Apellido 
 George Michael, cantante inglés.

En la ficción 
 Michael Barrett, de Zoey 101, interpretado por Christopher Massey.
 Michael Corner, de Harry Potter.
 Michael Dawson, de Lost (Perdidos).
 Michael Morbius, de Spiderman.
 Michael Myers, de John Carpenter's: Halloween.
 Michael Scott, de The Office en su versión estadounidense.
 Michael Burnham, de Star Trek: Discovery.
 Michael De Santa, del videojuego Grand Theft Auto V.

Música 
 Michael (álbum), álbum póstumo de Michael Jackson.

Cine 
 Michael Castaño, actor de películas para adultos.
 Michael, película de 1996.
 Michael (película de 2011)

Desambiguación de nombre y apellido
 Michael Ball
 Michael Collins
 Michael McDonald
 Michael Smith
 Michael Wright
 Mike Dunleavy